Antônio Carlos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Antônio Carlos, Santa Catarina, ort och kommun, 
 Antônio Carlos, Minas Gerais, kommun,